Но́рдлунд () — шведская фамилия. 

Известные носители:
 Нордлунд, Бард — американский кёрлингист.
 Нордлунд, Рогер (род. 1957) — аландский политик.
 Нордлунд, Сесилия (род. 1973) — шведский композитор и музыкант.
 Нордлунд, Сольвейг (род. 1943) — португальский кинорежиссёр, сценарист, монтажёр, продюсер шведского происхождения.
 Нордлунд, Элин (1861—1941) — финско-шведская художница.

См. также 
 Нордленд